Ferdinand Albrecht II. Brunšvicko-Wolfenbüttelský (29. května 1680 Bevern – 13. září 1735 Salzdahlum), vévoda brunšvicko-lüneburský, byl důstojníkem v armádě Svaté říše římské. Byl knížetem Brunšvicko-wolfenbüttelským během roku 1735.

Životopis 
Ferdinand Albrecht byl čtvrtým synem Ferdinanda Albrecht I. vévody brunšvicko-lüneburského a Kristýny Vilemíny Hesensko-Eschwegské.

Účastnil se bojů v armádě římsko-německého císaře Leopolda I. ve válce o španělské dědictví. V roce 1704 se stal pobočníkem císaře a v roce 1707 generálmajor a v roce 1711 generálporučík. Během Rakousko-turecké války v letech 1716–18 bojoval spolu s princem Evžena Savojským, účastnil se bojů o Bělehradě a Petrovaradín, a stal se velitelem pevnosti Komárně. V roce 1733 byl jmenován polním maršálem.

Po smrti svého bratrance Ludvíka Rudolfa Brunšvicko-Wolfenbüttelský v březnu 1735 zdědil knížectví Wolfenbüttelské a rezignoval na polního maršála. Zemřel o šest měsíců později. Byl držitelem dánského Řádu slona

Rodina 
Ferdinand Albrecht Brunšvicko-Wolfenbüttelský se v roce 1712 oženil s Antonii Amalii Brunšvicko-Wolfenbüttelskou (1696–1762), nejmladší dcerou svého bratrance Ludvíka Rudolfa a jeho manželky princezny Christine Louise z Oettingen-Oettingenu. Měli 12 dětí, které dosáhly dospělosti.

 Karel I. (1713–1780), brunšvický vévoda, ⚭ 1733 Filipína Šarlota Pruská (13. března 1716 – 17. února 1801)
 Antonín Oldřich (28. srpna 1714 – 4. května 1776), ⚭ 1739 Anna Leopoldovna (18. prosince 1718 – 19. března 1746)
 Alžběta Kristýna (8. listopadu 1715 – 13. ledna 1797), ⚭ 1733 Fridrich II. (24. ledna 1712 – 17. srpna 1786), neuchâtelský kníže, braniborský kurfiřt a pruský král od roku 1740 až do své smrti
 Ludvík Arnošt (25. září 1718 – 12. května 1788), polní maršál, svobodný a bezdětný
 August (1719–1720)
 Ferdinand (12. ledna 1721 – 3. července 1792), polní maršál, svobodný a bezdětný
 Luisa Amálie (29. ledna 1722 – 13. ledna 1780), ⚭ 1742 August Vilém Pruský (9. srpna 1722 – 12. června 1758), princ pruský
 Žofie Antonie (13. ledna 1724 – 17. května 1802), ⚭ 1749 vévoda Arnošt Fridrich Sasko-Kobursko-Saalfeldský (8. března 1724 – 8. září 1800), vévoda sasko-kobursko-saalfeldský
 Albrecht (1725–1745), svobodný a bezdětný
 Šarlota Kristýna (1726–1766), svobodná a bezdětná
 Tereza Natálie (4. června 1728 – 26. června 1778), abatyše v Gandersheimu
 Juliana Marie (4. září 1729 – 10. října 1796), ⚭ 1752 Frederik V. (31. března 1723 – 13. ledna 1766), král dánský a norský od roku 1746 až do své smrti
 Fridrich Vilém (1731–1732)
 Fridrich František (1732 – 14. října 1758), padl v bitvě u Hochkirchu (sedmiletá válka)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/person/gnd/102705224

Brunšvicko-Bevernští
Protestantští panovníci
Narození v roce 1680
Narození 29. května
Úmrtí v roce 1735
Úmrtí 13. září
Muži
Brunšvicko-lüneburští vévodové
Rakouští maršálové
Hannoverská dynastie
Rytíři Řádu slona